Tukaj je spisek vseh osvojenih medalj po državah na Zimskih olimpijskih igrah 1980, ki so potekale v Lake Placidu, New York, ZDA.

Uvrščene so po številu zlatih medaljah. Če se pojavi isto število zlatih medalj, se upošteva število srebrnih in nato bronastih. Če ima več držav enako število vseh treh, se jih uvrsti na isto mesto po abecednem redu. Takšno uvrščanje je v skladu s pravili MOK.

(poudarjena je gostiteljska država, v krepkem je največje število medalj v kategoriji)

Viri 
 International Olympic Committee: Olympic Games: Lake Placid 1980, Medal Table, Laussana, 1980

Zimske olimpijske igre 1980